2. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 7. – 15. července v Rumunsku.

Turnaje se zúčastnilo devět týmů rozdělených do tří tříčlenných skupin, z nichž první dva postoupily do semifinálových skupin. Vítězové semifinálových skupin hráli finále, týmy na druhém místě hrály o třetí místo a týmy na třetím místě o páté místo. Týmy, které v základních skupinách skončily na třetím místě hrály o 6. - 9. místo. Mistrem světa se stalo družstvo Rumunska.

Výsledk a tabulka

Základní skupiny

Skupina A 

 SSSR -  SRN 11:8 (7:6)

7. července 1962 - Ploešti

 -  SRN 7:7 (1:3)

8. července 1962 - Ploešti

 -  SSSR 16:5 (6:1)

9. července 1962 - Ploešti

Skupina B 

 -  17:8 (11:5)

7. července 1962 - Brašov

 -  8:4 (5:1)

8. července 1962 - Brašov

 -  12:7 (7:4)

9. července 1962 - Brašov

Skupina C 

 Rumunsko -  9:4 (4:3)

7. července 1962 - Bukurešť

 -  5:2 (3:1)

8. července 1962 - Bukurešť

 Rumunsko -  3:3 (2:1)

9. července 1962 - Bukurešť

Semifinálové skupiny

Skupina A 

 Rumunsko -  9:7 (4:4)

11. července 1962 - Bukurešť

 -  6:5 (4:3)

12. července 1962 - Bukurešť

 Rumunsko -  7:3 (3:1)

13. července 1962 - Bukurešť

Skupina B 

 -  SSSR 10:5 (3:2)

11. července 1962 - Brašov

 -  SSSR 10:4 (6:1)

12. července 1962 - Brašov

 -  7:5 (3:4)

13. července 1962 - Brašov

Finále 
 Rumunsko -  8:5 (5:2)

15. července 1962 - Bukurešť

O 3. místo 
 - 		6:5 (5:2)

15. července 1962 - Bukurešť

O 5. místo 
 -  SSSR 12:10pp (7:5, 10:10)

15. července 1962 - Bukurešť

O 7. - 9. místo 

 -  16:10 (7:5)

11. července 1962 - Ploešti

 SRN -  15:6 (7:1)

12. července 1962 - Ploešti

 -  SRN 5:4 (3:3)

13. července 1962 - Ploešti

Soupisky 
1.  Rumunsko

Trenéři: Constantin Popescu

2.  Dánsko

3.  Československo

Konečné pořadí

Kvalifikace 
 SRN -  NDR 10:6, 2:4

 SRN postoupilo na mistrovství světa.

Literatura 
 Stadión č. 29 a 30/1962

Externí odkazy 
 (de) Házená na The-Sports.org
 (en) Sportovní statistiky
 (en) Oficiální stránky IHF
 (de) sport-komplett.de
 (cs) Archiv časopisů

Mistrovství světa v házené žen
Házená v roce 1962
Házená v Rumunsku
Sportovní události v Bukurešti
Sport v Brašově
Sport v Ploješti